Jaskinia Kowalskiego – jaskinia w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Jaskinia Kowalskiego – jaskinia w Skałach Kroczyckich na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Jaskinia Kowalskiego – jedna z jaskiń tworzących System Jaskiń Srockich na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej